Ferrata är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolfo Ferrata (1880–1946), italiensk patolog och hematolog
 Domenico Ferrata (1847–1914), italiensk kardinal
 Ercole Ferrata (1610–1686), italiensk skulptör

Italienska efternamn